

События

Январь 
 1 января
 Японский император Хирохито отрёкся от своей божественности в своей декларации «Нингэн-сэнгэн».
 Во Франции национализированы крупнейшие коммерческие банки «Сосьете Женераль» и «Лионский кредит».
 3 января — Крайова рада народова приняла закон о национализации в Польше всей крупной и средней промышленности, транспорта, банков и средств связи.
 4 января — французский отряд полковника Имфельда ушёл из столицы королевства Луангпрабанга в Лаосе.
 6 января — прошли выборы в Национальное собрание Вьетнама.
 10 января
 Открылась первая сессия Генеральной Ассамблеи ООН.
 В Китае представители КПК и Гоминьдана подписали соглашение о прекращении военных действий.
 11 января — провозглашена Народная Республика Албания. Председателем Совета Министров НРА стал Энвер Ходжа.
 14 января — Катастрофа Ли-2 под Колпнами.
 16 января — открылась советско — американская конференция по Корее.
 20 января — глава временного правительства Франции генерал Шарль де Голль неожиданно подал в отставку, передал свои полномочия Венсану Ориолю и уехал на свою виллу в Нёйи.
 22 января — на землях Закарпатской Украины образована Закарпатская область Украинской ССР.
 24 января — направленная в Яньань по просьбе генерала Чан Кайши американская «Комиссия 17-ти» добилась от руководства КПК согласия на новый этап переговоров. Чжоу Эньлай и генерал Ван Цзичун прибыли из Чунцина в Яньань для разработки соглашения о реорганизации вооружённых сил Китая.
 26 января — главой временного правительства Франции избран председатель Учредительного собрания социалист Феликс Гуэн.
 31 января — Катастрофа C-47 в Сукове.

Февраль 
 2 февраля — создана Южно-Сахалинская область Хабаровского края. В тот же день издан Указ о национализации с 20 сентября 1945 года земли, банков, промышленных и коммунальных предприятий, железнодорожного и водного транспорта и средств связи южной части острова и Курильских островов.
 5 февраля — безрезультатно завершилась советско-американская конференция по Корее. СССР отказался включить в процесс национального восстановления все политические партии Кореи.
 9 февраля — студенческие волнения в Каире. Полиция устраивает «бойню на мосту Аббаса».
 17 февраля — в Египте сформировано правительство во главе с Исмаилом Сидки.
 18 февраля — в Бомбее началось антибританское восстание индийских военных моряков. Подавлено 23 февраля.
 21 февраля — в Каире прошла массовая манифестация по призыву Национального комитета рабочих и учащихся. После этого египетское правительство Исмаила Сидки приняло законы о запрещении забастовок и коммунистической деятельности.
 22 февраля — в Пхеньяне на совещании представителей провинциальных уездных и городских народных комитетов создан Временный народный комитет Северной Кореи, ставший центральным национальным органом власти в советской зоне на севере Корейского полуострова.
 24 февраля — на президентских выборах в Аргентине генерал Хуан Доминго Перон победил кандидата от Демократического союза Хосе Паскуаля Тамборини.
 25 февраля — в Яньани при посредничестве американской «Комиссии 17-ти» завершена разработка соглашения о создании единой национальной армии Китая из сил КПК и Гоминьдана.
 28 февраля — в Чунцине подписано соглашение между Францией и Китаем о выводе китайских войск из Вьетнама к 31 марта и замене их французскими частями.

Март 
 2 марта — в Большом театре Ханоя начало работу Национальное собрание Вьетнама. Хо Ши Мин избран президентом Северного Вьетнама.
 3 марта — начало Токийского процесса над военными преступниками императорской Японии.

 4 марта — гоминьдановские власти Китайской республики освободили бывшего главнокомандующего коммунистическими войсками в период Гуанчжоуского восстания 1927 года и командующего Новой 4-й армии Е Тина, находившегося в плену с 1941 года.
 5 марта
 Выступая в Фултоне (США, штат Миссури), Уинстон Черчилль говорил о железном занавесе. Советская пропаганда объявила это выступление началом «холодной войны». Официальное начало Холодной войны.
 Временный народный комитет Северной Кореи принял закон о земельной реформе, в частности, ограничивший монастырское землевладение.
 6 марта — прелиминарное франко-вьетнамское соглашение в Ханое о перемирии и проведении мирной конференции в Фонтенбло. Франция признала Демократическую Республику Вьетнам в обмен на согласие Хо Ши Мина с присутствием в стране французских войск.
 10 марта — США передали гоминьдановским властям Китая в виде трофеев 271 речное и морское судно.
 12 марта — Народное собрание Болгарии приняло Закон о трудовой земельной собственности, ограничивающий крупное землевладение максимумом в 20-30 гектар. Ограничено монастырское землевладение.
 13 марта — гоминьдановский генерал Ван Цзичун заявил, что китайские коммунисты захватили 1330 железнодорожных станций на севере Китая и разрушили сотни мостов
 14 марта — Учредительное собрание приняло Конституцию Народной Республики Албании.
 15 марта — крупная административная реформа сталинских времён: подписан закон СССР, по которому Совет Народных Комиссаров СССР был преобразован в Совет Министров СССР, ликвидация системы наркоматов и образование на их месте министерств.
 16 марта — Председателем Президиума Народного собрания Албании (главой государства) избран председатель Учредительного собрания Омер Нишани.
 18 марта — пленум ЦК ВКП(б) избрал членами Политбюро ЦК ВКП(б) Л. П. Берию и Г. М. Маленкова. Н. А. Булганин и А. Н. Косыгин стали кандидатами в члены Политбюро ЦК ВКП(б).
 19 марта — Французская Гвиана получила статус заморского департамента Франции.
 21 марта — в Лаосе в сражении под Тхакхэком французская армия разбила силы правительства Лао Иссара. Главнокомандующий принц Суфанувонг тяжело ранен и переправлен в Таиланд.
 22 марта
 Великобритания и Трансиордания подписали договор, по которому Великобритания отказалась от мандата на Трансиорданию и признавала её независимость.
 Катастрофа Ли-2 под Анадырем.
 23 марта — в советской зоне оккупации Кореи от имени Коммунистической партии Кореи опубликована Программа 20 пунктов, предусматривавшая проведение на севере Кореи глубоких социально-экономических преобразований — ликвидацию помещичьего землевладения, национализацию промышленности и т. д..
 27 марта — представитель президента США в Китае генерал Джордж Маршалл предложил направить в порт Инкоу смешанную комиссию для расследования причин военного конфликта КПК и Гоминьдана в Маньчжурии. ЦК КПК отверг это предложение.

Апрель 
 2 апреля — Катастрофа C-47 в Северной Осетии.
 7 апреля — на месте оккупированной Советским Союзом части Восточной Пруссии образована Кёнигсбергская (ныне Калининградская) область.
 8 апреля — в авиационной катастрофе в провинции Шэньси погибли бывший генеральный секретарь Коммунистической партии Китая Бо Гу, генерал Е Тин и бывший руководитель Центральной партийной школы в Яньани Дэн Фа.
 10 апреля — на заседании Военного комитета Коммунистической партии Китая в Яньани заслушан доклад Не Жунчженя в связи с расширением военных действий с Гоминьданом. Не Жунчжэнь заявил о создании в Маньчжурии «20-го освобождённого района» с населением в 40 миллионов человек, который удерживает Маньчжурская народная армия Линь Бяо численностью в 300 000 бойцов. Поставлена задача удержать Маньчжурию.
 13 апреля — Учредительное собрание Франции приняло устав фермеров и испольщиков, регламентировавший арендные отношения в стране.
 15 апреля — после эвакуации Советской армии из Чанчуня в город вошла армия Линь Бяо.
 17 апреля
 Последний французский солдат покинул территорию Сирии. Этот день стал отмечаться в Сирии как День эвакуации.
 Открылась первая франко-вьетнамская конференция в Далате.
 18 апреля — Лига Наций передала свои полномочия ООН.
 19 апреля — Учредительное собрание Франции одобрило проект Конституции.

 21 апреля 
 В советском секторе Берлина открылся двухдневный объединительный съезд коммунистов и социал-демократов Восточной Германии. Создана Социалистическая единая партия Германии.
 После длительного перерыва вновь начинаются богослужения в Троице-Сергиевой Лавре.

 23 апреля — Сисаванг Вонг коронован в Луангпхабанге как король единого Лаоса.
 24 апреля — французский экспедиционный корпус занял столицу Лаоса Вьентьян.
 30 апреля — президент США Гарри Трумэн подписал закон о торговле с Филиппинами, которые должны были получить независимость в июле. Между странами до 1954 года устанавливался режим беспошлинной торговли.

Май 
 5 мая — на референдуме во Франции большинством голосов отклонён проект новой конституции.
 7 мая — в Токио основана компания Sony.
 9 мая — король Италии Виктор Эммануил III отрёкся от престола в пользу своего сына Умберто II.
 13 мая — французская армия вступила в город Луангпхабанг, резиденцию короля Лаоса.
 17 мая — в Верноне (департамент Эр) с участием немецких специалистов создан центр космических исследований Франции — Лаборатория баллистических и аэродинамических исследований.
 19 мая — начав наступление на силы Коммунистической партии Китая в Маньчжурии, 1-я и 5-я гоминьдановские армии взяли Сыпингай.
 23 мая — гоминьдановская армия заняла Чанчунь.
 24 мая — Чан Кайши провёл в Чунцине совместное заседание Верховного совета национальной обороны и Военного совета Китайской республики и заявил о начале решающего этапа борьбы с КПК. Родился заслуженный артист России Матвеев Геннадий Васильевич (актёр театра и кино)
 25 мая — провозглашена независимость Трансиордании. Эмир Абдаллах ибн Хусейн провозглашён королём.
 27 мая — в Албании ограничено монастырское землевладение.
 28 мая — в Китае группа войск Пэн Дэхуая, развивая наступление южнее Шанхайгуаня, захватила большой участок Тяньцзинь-Пукоуской железной дороги.
 29 мая — развивая наступление против сил Линь Бяо гоминьдановская армия вошла в Гирин. В тот же день Новая 4-я армия КПК заняла город Наньтун на побережье Жёлтого моря.

Июнь 
 2 июня
 На референдуме в Италии около 55 % участвовавших в голосовании высказались за ликвидацию монархии.
 Во Франции прошли выборы в новое Учредительное собрание.
 Французские колониальные власти во Вьетнаме провозгласили Республику Кохинхину.
 3 июня — в связи с расширением гражданской войны Чан Кайши вылетел из Мукдена в Нанкин, где запросил дополнительной военной помощи от США и выступил перед сотрудниками Главного штаба, установив КПК срок в 15 дней для отвода НОАК из Маньчжурии и ряда занятых территорий.
 4 июня — на пост президента Аргентины вступил генерал-лейтенант Хуан Доминго Перон (до 21 сентября 1955 года).

 5 июня — развивая наступление на силы КПК, гоминьдановская армия заняла Шаньчэн и вышла на южные подступы к Харбину. Чан Кайши прилетел в Мукден, чтобы лично руководить разгромом китайских коммунистов в Маньчжурии.
 6 июня — в Нью-Йорке основана Национальная баскетбольная ассоциация.
 7 июня — представитель президента США в Китае генерал Джордж Маршалл предложил Чан Кайши сделать последнюю попытку достичь временного соглашения с КПК.
 8 июня — ВЦСПС принял постановление об организации Всесоюзного социалистического соревнования.
 9 июня — найден застреленным в своей спальне 20-летний король Таиланда Рама VIII. На престол вступил его младший брат, 18-летний Пхумипон Адульядет.

 11 июня — генерал Джордж Маршалл ознакомил Чан Кайши с положительным решением президента США Гарри Трумэна о предоставлении Китаю военной помощи. Трумэн одобрил предложение Маршалла созвать «Комитет трёх» для переговоров с КПК, однако Чан Кайши отверг это предложение.
 12 июня — начало работу второе Учредительное собрание Франции. Правительство Феликса Гуэна подало в отставку.
 13 июня — во Францию для переговоров прибыла вьетнамская делегация во главе с Хо Ши Мином.
 15 июня — Чан Кайши отдал приказ генералу Бай Чжунси начать наступательную операцию против сил КПК в Шаньдуне и Цзянсу.
 16 июня — генерал Шарль де Голль выступил с речью в Байё (Нормандия) и предложил свой проект Конституции Франции, предусматривающей сохранение колониальной империи.
 18 июня — Италия провозглашена республикой по итогам референдума.
 23 июня — во Франции сформировано временное правительство во главе с Жоржем Бидо.
 24 июня
 В порту Находка взорвался пароход «Дальстрой».
 Временный народный комитет Северной Кореи принял закон о труде рабочих и служащих.
 26 июня
 Начало последней фазы гражданской войны в Китае между Чан Кай-ши и коммунистами (1946—1949).
 В Австрии принят первый закон о национализации части промышленности и банков.
 Конец июня — на расширенном заседании Военного комитета ЦК КПК по докладу Пэн Дэхуая национально-революционная армия КПК переименована в Народно-освободительную армию Китая под командованием Чжу Дэ.

Июль 

 4 июля
 Провозглашена независимость Филиппин от США. В этот же день президент Филиппин Мануэль Рохас подписал с верховным комиссаром США П. Макнаттом Договор об общих взаимоотношениях, передающий правительству Филиппин суверенитет над страной, за исключением территории военных баз США.
 Отмена военного положения в остальных отдельных местностях СССР (Литовская, Латвийская, Эстонская ССР, западные области Украинской и Белорусской ССР), ранее не включённых в указ Президиума Верховного Совета СССР от 21 сентября 1945 года.
 Кёнигсбергская область СССР переименована в Калининградскую область, город Кёнигсберг в Калининград.
 6 июля — в Фонтенбло началась франко-вьетнамская мирная конференция.
 12 июля — Хо Ши Мин заявил о согласии на ассоциацию с Францией и о непризнании профранцузской Республики Кохинхина.
 17 июля — в Албании повешен лидер Восстания Коплику Леш Мараши.
 22 июля — в Пхеньяне по инициативе Коммунистической партии Северной Кореи создан Единый демократический национальный фронт Северной Кореи, объединивший три партии и 13 общественных организаций.
 26 июля — в Нанкин прибыл новый представитель президента США в Китае профессор Л. Стюарт, который выдвинул инициативу созвать комитет пяти для переговоров Гоминьдана и КПК. Однако КПК не приняла предварительных условий Чан Кайши об эвакуации Маньчжурии и отводе войск к линии по состоянию на 7 июня 1946 года.
 29 июля — открылась Парижская мирная конференция по итогам Второй мировой войны.
 30 июля — Временный народный комитет Северной Кореи принял закон о равноправии женщин.

Август 

 1 августа — по решению Военной коллегии Верховного Суда СССР был казнён генерал РОА Андрей Андреевич Власов. 
 2 августа — французские колониальные власти открыли вторую конференцию в Далате для разработки статуса Индокитайской федерации. Делегация Хо Ши Мина прервала своё участие в конференции в Фонтенбло.
 4 августа — Тунисская коммунистическая партия распространила программу упразднения французского протектората и достижения независимости Туниса.
 9 августа — Ферхат Аббас внёс в Учредительное собрание Франции проект конституции Алжирской республики, предусматривавший внутреннюю автономию Алжира. Проект отвергнут.
 10 августа — Временный народный комитет Северной Кореи национализировал японские и частные корейские промышленные предприятия, транспорт, средства связи и банки.
 16 августа — в результате столкновений между мусульманами и индийцами пострадали не менее 100 тысяч человек.
 18 августа — силы НОАК под командованием Не Жунчжэня начала вывод войск с оборонительных позиций в провинции Жэхэ. На следующий день Не Жунчжэнь на военном совете в Сюаньхуа отказался выполнить приказ Мао Цзэдуна любой ценой удержать район Чжанцзякоу и начал отвод войск для перехода к партизанской войне.
 20 августа — в Китае 13-я и 53-я армии Гоминьдана начали наступление на Жэхэ.
 23 августа — тунисский Национальный конгресс, созванный по инициативе партии Новый Дустур Хабиба Бургибы, принял Декларацию независимости Туниса. Франция не признала этот акт и сохранила свой протекторат над Тунисом.
 27 августа — во Вьентьяне подписаны протокол и Конвенция об установлении временного модус вивенди для урегулирования отношений между Французской Республикой и Королевством Лаос. Лаос вновь перешёл под контроль Франции.
 28 августа — в Китае группировка НОАК под командованием Не Жунчжэная прекратила арьергардные бои и перешла к партизанским действиям. На следующий день группировка НОАК под командованием Чэнь И начала с арьергардными боями отходить в горные районы Шаньдуна. В Маньчжурии армия Линь Бяо закрепилась на левом берегу реки Сунгари. Активная фаза гражданской войны в 1946 году завершилась.
 30 августа 
 заключено первое Соглашение об авиации между США и гоминьдановским Китаем.
 Коммунистическая партия Кореи распадается на Трудовую партию Южной Кореи и Трудовую партию Северной Кореи во главе с Ким Ду Боном.

Сентябрь 
 1 сентября — в Греции проведён плебисцит, по результатам которого в стране восстановлена монархия.
 8 сентября — упразднение монархии по результатам референдума в Болгарии, после её поражения во Второй мировой войне. Третье Болгарское царство прекращает своё существование.
 9 сентября — антикоммунистическое Пострибское восстание в Албании.
 10 сентября — в Токио основана компания Amada.
 14 сентября — президент Демократической Республики Вьетнам Хо Ши Мин и министр по делам заморских территорий Франции Мариус Мутэ подписали франко-вьетнамскую временную конвенцию (Модус вивенди). Она предусматривала прекращение военных действий, решение спорных вопросов и заключение окончательного общего договора между странами.
 15 сентября — болгарская царская семья покинула Софию, при этом Симеон II официально так и не отрёкся от престола. 
 17 сентября — в Албании после перестрелки с Сигурими покончил с собой Юп Казази, один из лидеров антикоммунистического подполья и Пострибского восстания.
 26 сентября — на двухдневной совместной сессии в Вашингтоне создан Американо-советский профсоюзный комитет, как орган сотрудничества профсоюзов СССР и Конгресса производственных профсоюзов США. Вскоре прекратил свою деятельность.

Октябрь 
 1 октября — в Египте введено чрезвычайное положение.
 3 октября — Авиакатастрофа под Стефенвиллем.
 4 октября — Учредительное собрание Франции приняло новый избирательный закон.
 8 октября — заключено Соглашение о сотрудничестве полиции между США и гоминьдановским Китаем.
 11 октября — король Лаоса Сисаванг Вонг подписал указ о проведении выборов в Учредительное собрание.
 13 октября — на референдуме во Франции одобрена новая Конституция.
 15 октября — закрылась Парижская мирная конференция по итогам Второй мировой войны. Рассмотрены мирные договоры с Италией, Румынией, Болгарией, Венгрией и Финляндией, которые были подписаны позднее в 1947 году.
 16 октября — приведены в исполнение приговоры Нюрнбергского суда над главными военными преступниками гитлеровской Германии.
 21 октября — президент Аргентины генерал Хуан Перон внёс в парламент пятилетний план развития страны (1947—1951), направленный на индустриализацию Аргентины.
 25 октября — премьер-министр Египта Исмаил Сидки подписал в Лондоне новый англо-египетский договор.
 30 октября — Аргентина в обход санкций ООН заключила торговое соглашение с франкистской Испанией.

Ноябрь 
 4 ноября — подписан Договор о дружбе, торговле и навигации между гоминьдановским Китаем и США, дававший гражданам США право беспрепятственного передвижения и деятельности на территории Китая, право приобретения недвижимости и земли, свободного вывоза и ввоза товаров, гарантии безопасности и пр..
 5 ноября — Серия авиакатастроф у Внукова: в плохих погодных условиях в течение часа разбились два самолёта Ли-2 и один C-47, погибли 19 человек.
 8 ноября — принята первая конституция Демократической Республики Вьетнам.
 9 ноября — Катастрофа Ли-2 в Уфе.
 10 ноября
 Во Франции прошли первые послевоенные парламентские выборы.
 Ахмед Мессали Хадж основал в Алжире партию Движение за триумф демократических свобод.
 17 ноября — в Вашингтоне (США) подписано соглашение об аннулировании Токийской конвенции от 9 мая 1941 года о передаче Таиланду двух лаосских провинций к западу от реки Меконг. Провинции возвращены Лаосу.
 20 ноября — в Хайфоне начались вооружённые столкновения между французской армией и вьетнамскими формированиями.
 28 ноября — во Франции подало в отставку правительство Жоржа Бидо.

Декабрь 
 2 декабря — Великобритания и США подписали соглашение об объединении их зон оккупации в Германии. Согласно соглашению создана Бизония.
 3 декабря — Венсан Ориоль избран председателем Национального собрания Франции.
 4 декабря — единственным кандидатом на пост премьер-министра Франции стал лидер Французской коммунистической партии Морис Торез, которого поддержали коммунисты и социалисты. Однако он не получил достаточного числа голосов (261 голос из 579).
 8 декабря — во Франции избрана верхняя палата парламента — Совет Республики.
 9 декабря — отправлен в отставку премьер-министр Египта Исмаил Сидки. Новым главой кабинета назначен Махмуд Нукраши.
 11 декабря — Генеральная Ассамблея ООН подтвердила принципы международного права, признанные Уставом Нюрнбергского трибунала.
 15 декабря — избрано Учредительное собрание Лаоса.
 16 декабря — во Франции сформировано правительство Леона Блюма.
 19 декабря — после нападений партизан Вьетминя французская армия начала операцию по захвату Ханоя и других городов Демократической Республики Вьетнам.
 20 декабря
 Хо Ши Мин призвал народ Вьетнама к всеобщей войне Сопротивления. Правительство в Ханое перешло к партизанской борьбе.
 Заключено второе Соглашение об авиации между США и гоминьдановским Китаем.
 25 декабря — в СССР под руководством И. В. Курчатова запущен первый в Европе ядерный реактор Ф-1.
 30 декабря — газета «Синьхуа жибао», подводя итоги года в Китае, написала, что армия Гоминьдана к концу года «освободила от коммунистов 174 тыс. кв. км, 165 тыс. населённых пунктов».
 31 декабря — завершилась эвакуация французских войск с территории Ливана.

Без точных дат 
 Джоном Мокли и Джоном Преспером Эккертом создана электронно-вычислительная машина ENIAC.
 Опубликована первая книга классического цыганского писателя Матео Максимова «Урситори».
 Отменённый в 1946 году чемпионат мира по футболу.

Наука

Спорт

Музыка

Кино

Театр

Литература

Изобразительное искусство СССР

Авиация

Железнодорожный транспорт

Персоны года 
Человек года по версии журнала Time — Джеймс Бирнс, американский государственный деятель.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1946 году

Январь 
 5 января
 Дайан Китон, американская актриса.
 Андрей Болтнев, советский и российский актёр (ум. 1995).
 6 января — Сид Барретт, английский музыкант, основатель рок-группы Pink Floyd (ум. 2006).
 19 января — Долли Партон, американская кантри-певица и киноактриса.
 20 января — Дэвид Линч, американский режиссёр.
 23 января — Борис Березовский, российский политик и предприниматель (ум. 2013)
 25 января — Вячеслав Добрынин, советский и российский композитор, эстрадный певец

Февраль 
 19 февраля — Александр Чайковский, советский и российский композитор, народный артист России.
 21 февраля — Алан Рикман, британский театральный и киноактёр (ум. 2016).

Март 
 4 марта — Вадим Яковлев, советский и российский актёр театра и кино. Народный артист РСФСР
 6 марта
 Владимир Талашко, советский и украинский актёр
 Дэвид Гилмор, гитарист английской рок-группы Pink Floyd.
 7 марта — Джон Хёрд, американский актёр театра и кино (ум. 2017).
 10 марта — Владимир Гостюхин, советский и белорусский актёр.
 12 марта — Лайза Миннелли, американская певица, актриса
 13 марта
 Ефим Смолин, российский писатель-сатирик, сценарист, драматург.
 Андрей Бенкендорф, советский и российский режиссёр (ум. 2012).
 21 марта — Тимоти Далтон, английский актёр.
 26 марта — Владимир Петрович Пресняков, российский композитор.

Апрель 
 7 апреля — Марк Рудинштейн, советский и российский продюсер, актёр и кинокритик (ум. 2021).
 19 апреля — Тим Карри, британский актёр.
 20 апреля — Рикардо Мадуро, президент Гондураса (с 2002 по 2006 г).
 23 апреля — Анатолий Бышовец, советский футболист и российский футбольный тренер.
 25 апреля
 Владимир Вольфович Жириновский, основатель и председатель Либерально-демократической партии России (ум. 2022).
 Талия Шайр (настоящее имя Талия Розе Коппола), американская актриса.
 30 апреля — Карл XVI Густаф, король Швеции с 15 сентября 1973 г.

Май 
 7 мая — Владимир Бортко, советский и российский кинорежиссёр.
 17 мая — Галина Старовойтова (ум. 1998), российский политический и государственный деятель.
 19 мая — Микеле Плачидо, итальянский актёр.
 20 мая — Шер, американская певица, актриса.
 22 мая — Джордж Бест, британский футболист, игрок сборной Северной Ирландии и «Манчестер Юнайтед» (ум. в 2005).
 30 мая — Роксана Бабаян, советская певица, актриса

Июнь 
 1 июня — Брайан Кокс, шотландский киноактёр.
 2 июня
 Лассе Халльстрём, шведский кинорежиссёр.
 Анатолий Борсюк, советский и украинский режиссёр и телеведущий.
 5 июня — Стефания Сандрелли, итальянская киноактриса («Ключ», «Конформист»).
 10 июня — Венера Рахимова, советская и российская актриса. Прославилась озвучкой Незнайки в мультсериале «Незнайка на Луне».
 13 июня — Игорь Старыгин, советский и российский актёр театра и кино (ум. в 2009).
 14 июня — Дональд Трамп, 45-й президент США, американский бизнесмен и известная личность.
 15 июня — Демис Руссос (ум. 2015), греческий певец.
 18 июня — Фабио Капелло, итальянский футболист и тренер.
 24 июня — Эллисон Онидзука, американский астронавт, член экипажа взорвавшегося при старте «Челленджера» (ум. в 1986).
 27 июня — Семён Морозов, советский и российский актёр театра и кино, режиссёр.
 28 июня — Виктор Иванович Бутурлин, российский кинорежиссёр.

Июль 
 4 июля — Рон Ковик, ветеран Вьетнамской войны, известный антивоенный активист.
 5 июля — ’т Хоофт, Герард, голландский физик-теоретик, лауреат лауреат Нобелевской премии 1999 года.
 6 июля
 Джордж Уокер Буш, 43-й президент США (2001—2009).
 Сильвестр Сталлоне, американский актёр, кинорежиссёр, сценарист и продюсер.
 9 июля — Роналд Белфорд Скотт, солист австралийской группы AC/DC (ум. 1980).
 12 июля — Валентина Толкунова, советская и российская певица, народная Артистка РСФСР (ум. 2010).
 13 июля — Чич Марин, американский актёр мексиканского происхождения, участник дуэта Чич и Чонг.
 20 июля — Джон Рэндал Клайзер, американский кинорежиссёр и продюсер.
 21 июля — Людмила Зайцева, советская и российская актриса, народная артистка РСФСР, лауреат Государственной премии СССР.
 22 июля — Мирей Матье, французская певица.
 23 июля — Александр Кайдановский, советский и российский актёр и режиссёр (ум. 1995).

Август 
 3 августа — Николай Бурляев, советский и российский актёр.
 5 августа — Сесар Вильянуэва Аревало перуанский политик, премьер-министр Перу с 31 октября 2013 года по 25 февраля 2014 год.
 11 августа — Мэрилин вос Савант, женщина с самым высоким в мире IQ.
 13 августа — Татьяна Бедова, советская и российская актриса театра и кино, исполнительница роли Сони Мармеладовой в фильме «Преступление и наказание».
 19 августа — Уильям Джефферсон Клинтон, (Билл Клинтон) 42-й президент США (1993—2001).
 19 августа — Ти Лун, гонконгский актёр, исполнявший главные роли в многочисленных фильмах студии Shaw Brothers.

Сентябрь 
 1 сентября — Барри Гибб, британский рок-музыкант, участник группы «Bee Gees».
 5 сентября
 Фредди Меркьюри, британский рок-музыкант, лидер легендарной группы «Queen» (ум. в 1991).
 Деннис Дуган, американский актёр-комик, кинорежиссёр.
 6 сентября — Бенни Йолинк, знаменитый нидерландский рок-музыкант, лидер популярной группы Normaal.
 7 сентября — Ольгерд Лукашевич, польский актёр театра и кино.
 13 сентября — Купрашвили, Генри Отарович, грузинский пловец, основатель школы уникального грузинского плавания.
 15 сентября
 Томми Ли Джонс, американский актёр, режиссёр.
 Оливер Стоун, американский режиссёр.
 20 сентября — Алексей Абакумов, российский учёный.
 28 сентября — Джеффри Джонс, американский актёр.
 29 сентября — Дмитрий Дмитриевич Крылов, телеведущий, журналист.

Октябрь 
 4 октября — Сьюзан Сарандон, американская актриса.
 6 октября — Екатерина Градова, советская актриса (ум. в 2021).
 8 октября — Александр Георгиевич Горшков, советский фигурист.
 10 октября — Чарльз Дэнс, британский актёр.
 14 октября
 Дэн Маккаферти, вокалист шотландской рок-группы Nazareth.
 Павел Григорьевич Чухрай, советский и российский кинорежиссёр, сценарист, актёр, оператор.
 20 октября
 Эльфрида Елинек, австрийская писательница, лауреат Нобелевской премии по литературе 2004 года.
 Иван Рыбкин, российский политик, председатель Государственной Думы первого созыва.
 22 октября — Робертино Лорети, итальянский певец.
 27 октября — Айван Райтман, канадский кинорежиссёр и продюсер.
 31 октября — Стивен Ри, британский и ирландский актёр.

Ноябрь 
 2 ноября — Алан Джонс, австралийский автогонщик, чемпион Формулы-1.
 6 ноября — Салли Филд, американская актриса, певица, режиссёр и продюсер.
 8 ноября — Гус Хиддинк, голландский футболист и тренер.
 15 ноября — Владимир Асмолов, советский и российский автор-исполнитель в жанрах русский шансон и городской романс.
 18 ноября — Екатерина Георгиевна Маркова, советская и российская актриса.
 19 ноября — Елена Преснякова, советская и российская певица, солистка группы «Самоцветы».
 20 ноября — Кирилл, 16-й Патриарх Московский и всея Руси.
 24 ноября — Тед Банди, американский серийный убийца (ум. 1989).

Декабрь 
 2 декабря — Джанни Версаче, итальянский модельер (ум. в 1997).
 5 декабря — Хосе Каррерас, испанский оперный певец.
 7 декабря — Галина Юрьевна Ризниченко, советский и российский биофизик.
 12 декабря:
 Клара Новикова, советская и российская артистка эстрады, народная артистка России.
 Эмерсон Фиттипальди, бразильский автогонщик, двукратный чемпион Формулы-1.
 18 декабря — Стивен Спилберг, американский кинорежиссёр.
 24 декабря — Леонид Алексеевич Филатов, русский актёр, режиссёр, поэт (ум. в 2003).
 25 декабря — Дитер Гайке, немецкий композитор и гитарист, известный под псевдонимом Blonker.
 25 декабря — Мухаметшина, Раиса Минигатовна, актриса, пародистка, Заслуженная артистка России.
 30 декабря — Патти Смит, американская рок-певица и поэт.

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1946 году
 1 января —Александр Рёмин, советский футболист и хоккеист.
 29 января — Гарри Хопкинс — политик.
 4 февраля — Милан Недич, сербский военный и политический деятель, генерал, глава прогерманского правительства Сербии в 1941—1944 годах (род. 1877).
 9 марта — Вильям Вайн Приор (род. 1876), военный деятель Дании, верховный главнокомандующий в период с 1939 по 1941 год.
 14 марта — Вернер фон Бломберг (р. 1878), немецкий военачальник, генерал-фельдмаршал (1936), в 1933—1938 годах министр имперской обороны (с 1935 — имперского военного министерства) Германии.
 22 марта — Франсиско Ларго Кабальеро, испанский политик-синдикалист, лидер Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП), премьер-министр Испании в 1936 — 1937 годах (род.1869)
 23 марта — Гилберт Льюис — американский физикохимик.
 8 апреля
 Бо Гу, генеральный секретарь Коммунистической партии Китая в 1932-1935 годах (род. 1907).
 Е Тин, китайский коммунист, генерал, видный военачальник (род. 1896).
 21 апреля — лорд Джон Мейнард Кейнс, английский экономист и политический деятель, основатель кейнсианства.
 3 июня — Михаил Иванович Калинин, советский государственный и партийный деятель.
 1 июля — Людас Гира — литовский поэт, критик, драматург, публицист.
 13 августа — Герберт Уэллс, английский писатель и публицист.
 6 сентября — Рудявский Алексей Иванович , врач-хирург и общественный деятель. Родился в 1876 году.
 30 августа — Константин Родзаевский, политический деятель Русского Зарубежья, лидер ВФП.
 2 октября — Игнаций Мосьцицкий, польский химик, президент Польши (1926—1939).
 15 октября — Герман Вильгельм Геринг, немецкий нацистский политический, государственный и военный деятель.
 16 октября — казнённые нацистские преступники:
 Ганс Франк, немецкий нацистский политический и государственный деятель.
 Вильгельм Фрик, немецкий нацистский политический и государственный деятель, министр внутренних дел Германии 1933—1943.
 Эрнст Кальтенбруннер, австрийский офицер СС, (SS-Obergruppenführer).
 Иоахим фон Риббентроп, министр иностранных дел нацистской Германии (1938—1945).
 Альфред Розенберг, немецкий нацистский идеолог и политический деятель.
 Юлиус Штрайхер, немецкий нацистский политический деятель.
 Артур Зейсс-Инкварт, немецкий нацистский политический деятель, комиссар Нидерландов (1940—1945)
 Вильгельм Кейтель, немецкий нацистский военный деятель. Начальник штаба Верховного главнокомандования Вермахта.
 Фриц Заукель, немецкий нацистский политический и государственный деятель,
 Альфред Йодль, немецкий нацистский военный деятель, начальник Штаба оперативного руководства Верховного командования Вермахта.
 23 ноября — Николай Рубакин — русский книговед, библиограф, популяризатор науки и писатель.
 26 ноября — Анатолий Конелиевич Виноградов, русский советский писатель (род. 1888).

Нобелевские премии 
 Физика — Перси Уильямс Бриджмен — «За изобретение прибора, позволяющего создавать сверхвысокие давления, и за открытия, сделанные в связи с этим в физике высоких давлений».
 Химия — Самнер, Джеймс Бетчеллер (1/2 премии) — «За открытие явления кристаллизации ферментов», Нортроп, Джон Говард (1/4 премии) совместно с Стэнли, Уэнделл Мередит (1/4 премии) — «За получение в чистом виде вирусных белков»
 Медицина и физиология — Мёллер,Герман Джозеф — «За открытие появления мутаций под влиянием рентгеновского облучения».
 Литература — Герман Гессе — «За вдохновенное творчество, в котором проявляются классические идеалы гуманизма, а также за блестящий стиль».
 Премия мира —- Болч, Эмили Грин — «За многолетний, неутомимый труд на благо мира», Мотт, Джон Рэлей — «За миссионерскую деятельность».

См. также

Примечания